

Канбі — місто, штат Міннесота
 Канбі — місто, штат Орегон
 Канбі — переписна місцевість, штат Каліфорнія